

Patronymie
 Fuchi Honda (2001-) est un footballeur japonais.
 Harumi Honda (1963- ) est un coureur cycliste japonais.
 Ishirō Honda (1911-1993) était un réalisateur japonais.
 Kei Honda (1997- ) est un joueur professionnel de shogi japonais.
 Keisuke Honda (1986- ) est un milieu de terrain international de football japonais.
 Masaki Honda (1889-1964) est un militaire japonais.
 Mike Honda (1941- ) est un homme politique américain.
 Minako Honda (1980-2005) est une chanteuse, populaire idole japonaise. 
 Risa Honda (née en 1971) est une chanteuse idole japonaise.
 Ruru Honda (1976- ) est une chanteuse pop d'origine chinoise.
 Sachi Honda (1914-2013), femme de Soichiro Honda fondateur de la firme Honda.
 Soichiro Honda (1906-1991)  est un ingénieur et industriel japonais, fondateur de la firme Honda.
 Takeshi Honda (1981- ) est un ancien patineur artistique japonais.
 Tomoru Honda (2001- ) est un nageur japonais.

Toponymie
 Honda est une ville de Colombie.

Industrie
 Honda est un constructeur d'automobiles, de camions, de motocyclettes, d'ATV et de scooters ainsi que d'avions d'affaires.

Fiction

 Edmond Honda est un personnage de la série de jeux vidéo Street Fighter

Voir aussi 
 Honda FC club de football japonais
 Honda Racing F1 Team ancienne écurie de F1
 Lotus Honda projet de Formule 1